.

Description

On désigne par Chedda, le costume traditionnel nuptial porté par la mariée le jour de son mariage. Il varie selon les villes et les familles. La chedda de Tanger se caractérises par les bijoux en argent portée par la mariée, contrairement à la Chedda de Tanger où les bijoux sont en or.

Histoire  

Au Maroc, il existe plusieurs types de Chedda qui est le costume traditionnelle des femmes du nord du Maroc par excellence, qu'on regroupe sous le terme de Chedda chamaliya.
La chedda est une tradition féminine citadine historiquement portée par la noblesse, le costume s'est aujourd'hui répandue à toutes les femmes mariées.

Voir aussi

Article connexe 
 Tetouan
 Chedda de Tanger
 Chedda de Tlemcen

Lien externe 
Chedda de Tetouan (Vidéo) 

Costume traditionnel féminin
Vêtement marocain